Хуан Рамирез има више значења:

 Хуан Рамирез (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хуан Рамирез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Рамирез (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику